Ребольедо-де-ла-Торре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос. Занимает площадь 50,40 км². Население — 142 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса